Chahla ou Shahla est un prénom féminin porté par :
 Chahla Atailia
 Chahla Chafiq
 Shahla Humbatova
 Shahla Riahi
 Shahla Safizamir, plus connue comme Marjan (chanteuse)
 Shahla Ujayli

Voir aussi
 

Prénom féminin